Grey Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Grey Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Grey Island (ö i Australien), Western Australia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar